Новояблонка:

 Новояблонка — село в Саратовской области.
 Новояблонка — река в Саратовской области, левый приток Терса, бассейн Волги.